Ocnița poate însemna:

 localități din România
 satul Ocnița, reședința comunei Ocnița, Județul Dâmbovița
 satul Ocnița, Județul Bistrița-Năsăud
 localități din Republica Moldova
 Ocnița - orașul reședința raionului Ocnița
 Raionul Ocnița din Republica Moldova
 Comuna cu același nume din respectivul raion.
 Ocnița - localitate centru de comună din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului
 Ocnița-Răzeși - sat din comuna Cucuruzeni din raionul Orhei
 Ocnița-Țărani - sat din comuna Zorile din raionul Orhei
 altele:
 rezervația naturală Ocnița din Republica Moldova

Localități omonime din Republica Moldova